Nagyrassz, az emberrel kapcsolatos rendszertani fogalom
 Kultúrrassz, a termesztett növények rendszertani egysége (convarietas)